Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Rushmore, nach dem Mount Rushmore National Memorial:

USS Rushmore (LSD-14), ein Docklandungsschiff der Casa-Grande-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1976.
USS Rushmore (LSD-47), ein Docklandungsschiff der Whidbey-Island-Klasse, in Dienst seit 1991.

Rushmore